Сыпаль-Кы:

Реки
 Сыпаль-Кы (приток Таза)
 Сыпаль-Кы (приток Тэкодель-Кы)